Тогузак — топоним:

Реки
 Тогузак — приток Уя в Челябинской области России и Костанайской области Казахстана, а также его притоки Верхний Тогузак, Средний Тогузак и Нижний Тогузак.
 Тогузак (приток Увельки) — в Челябинской области России.

Населённые пункты

Казахстан 
 Тогузак — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Тогузак — село в Фёдоровском районе Костанайской области.
 Тогузак — село в Иртышском районе Павлодарской области.

Россия 
 Тогузак — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
 Тогузак — посёлок в Чесменском районе Челябинской области.

Узбекистан 
 Тогузак — село в Юкоричирчикском районе Ташкентской области.